Upton Park (Newham), een wijk van Londen in district Newham
 Upton Park (metrostation), een metrostation in bovengenoemde wijk
 Upton Park als bijnaam voor stadion Boleyn Ground in Engeland